XXI Олимпийские Игры. Монреаль . Соревнования по современному пятиборью проходили с 18-22 июля 1976 года.

Место проведения: Олимпийский Конно-спортивный Центр, Bromont, Квебек; Олимпийский Бассейн, Монреаль; Олимпийский Тир, L’Acadie, Квебек; Олимпийский Стадион, Олимпийский парк, Монреаль; «Зимний стадион» Университета в Монреале.

Канада впервые принимала участников Олимпийских игр, в том числе пятиборцев. Она самая молодая из культивирующих этот вид спорта, хотя олимпийские традиции здесь зародились в начале века. Национальная олимпийская ассоциация создана в 1904-м и признана МОК в 1907 году. Впервые команда пятиборцев Канады выступала на Олимпиаде 1972 года, затем участвовала в трех чемпионатах мира.

В Монреаль прибыло 47 спортсменов из 17 стран. Пятиборцы 14 государств были представлены полными составами, Дания и Австралия—двумя, Швейцария— одним спортсменом. Среди участников немало таких, за плечами которых от двух до четырёх олимпийских стартов. Петер Маккен (Австралия) не состоял в списках призёров, тем не менее он снискал себе славу труженика пятиборья, восемь раз стартовавшего на чемпионатах мира и четыре—на Олимпийских играх. Роберт Фокс (Великобритания) — участник одиннадцати чемпионатов мира и трех Олимпийских игр. Он пять раз входил в шестерку сильнейших пятиборцев, а в 1975 году в Мехико стал бронзовым призёром. Марио Медда (Италия) — участник шести чемпионатов мира и двух Олимпийских игр. Ерн Стеффенсен (Дания) — тоже участник шести чемпионатов мира и двух Олимпийских игр.

 Самый молодой участник: Пьерпаоло Кристофори (20 лет, 197 дней).
 Самый старейший участник: Борисом Онищенко (38 лет, 303 дней).

Команды Венгрии, Великобритании и Швеции были представлены в том же составе, что и на чемпионате мира в 1975 году.

Команда СССР 
Советская сборная была представлена олимпийскими чемпионами и многократными чемпионами мира Павлом Леднёвым, Борисом Онищенко, Владимиром Шмелёвым и дебютантом Борисом Мосоловым. Руководители команды — заслуженные тренера СССР О.И. Чувилин и Г.П. Крюков.

В целях акклиматизации команда прибыла за десять дней до старта. Тренеры и врач за этот период должны были решать нелегкие проблемы приспособления спортсменов к температуре, достигающей 30 градусов, и высокой влажности, которые вкупе с временным фактором могли негативно повлиять на физическое состояние спортсменов. Благодаря им, и в первую очередь «кудеснику-исцелителю» Игорю Флейшману, акклиматизация прошла успешно, и накануне старта команда оценивалась по высшей шкале готовности. По решению тренерского совета выступать на олимпийском турнире было доверено: П. Леднёву, Б. Онищенко и Б. Мосолову.

XXI Олимпиада стала «звёздным часом» пятиборцев Великобритании и поляка Януша Печака, а для советской сборной горьким разочарованием, упущенной возможностью завоевать олимпийское золото.

Верховая езда 
 18 июля 1976 года. Стадион Олимпийского центра конного спорта в Бромонте.

Дистанция 600 м с 18 препятствиями, в том числе двойная и тройная системы, «канава» с водой, одним словом, комплект, предусмотренный правилами.

Из 60 лошадей, принадлежавших частным лицам, было отобрано 25 лучших, которые по единодушному признанию были подготовлены отлично. Это обстоятельство значительно повышало шансы на успех спортсменов, не обладающих должным мастерством в верховой езде. Представители разных стран, в том числе ФРГ и Венгрии, посчитали маршрут недостаточно сложным и потребовали усложнить его (увеличить высоту, ширину и. т.д.). Однако все осталось по-прежнему.

В процессе соревнований опасения специалистов оправдались: 13 пятиборцев, в их числе и заведомо «слабые» в верховой езде, получили максимальную оценку—1100 очков, 24 наездника—свыше 1000 очков.

Парадокс, но такие опытные спортсмены, как Канчал (Венгрия) и Кепке (ФРГ), набрали лишь 866 и 940 очков. Борис Онищенко привез 1068 очков (один повал и секунда просроченного контрольного времени). Допустив ряд тактических просчетов, слабее своих возможностей выступили лидер советской сборной Леднев (1032 очка), его товарищ по команде Мосолов (1036 очков), а также достаточно сильные в этом виде пятиборцы Венгрии Марачко и Шашич, заработавшие соответственно 972 и 934 очка.

После верховой езды в командном зачете лидировала сборная Швеции, 2-е место заняла команда Франции, 3-е—Великобритании. Советская команда была восьмой, венгерская — тринадцатой.

Анализ соотношения сил после первого дня, несмотря на потери в верховой езде, не давал повода советской команде для пессимизма. Она имела реальные шансы бороться за командную победу и личные призовые места.

*Результаты. Конный кросс. Личное первенство.

Фехтование 
 19 июля 1976 года. Зимний стадион университета Монтре-Аль (Монреаль).

В первом туре бои проводились внутри команды. Леднев нанес поражение Онищенко и уступил Мосолову, который в свою очередь проиграл Онищенко.
Поединки с командой Великобритании продолжились и закончились со счетом 6:3. Затем советская команда выиграла у финнов (5:4). Слабее обычного проводил бои Леднев. В двух встречах он выиграл всего два боя. Следующий тур с японцами был пройден без потерь (9:0). К шестому туру, когда жребий свел советских спортсменов с венграми, Онищенко лидировал с отрывом на две-три победы. Без поражений продвигалась вперед и команда.

Дисквалификация Б. Онищенко 
Во втором туре произошло непредвиденное. По протесту английского спортсмена Фокса экспертом по оружию была осмотрена шпага Онищенко и найден дефект (оголенные проводки у основания рукоятки гарды). Спортсмену было объявлено, что в случае повторного обнаружения подобной неисправности, которая граничит с умышленным действием, он будет дисквалифицирован. Шпага была конфискована.
После того как прошла половина боев, главного тренера О. И. Чувилина пригласило апелляционное жюри. Ему было предложено ознакомиться со скрытым в рукоятке шпаги Онищенко устройством для произвольного включения фиксатора, регистрирующего укол сопернику. Как оказалось, Онищенко придумал устройство, которое замыкало электрическое поле на шпаге. Во время боя он рукой незаметно включал его и шел сигнал о результативном уколе. Жюри приняло решение о дисквалификации Онищенко. Это нанесло большой моральный урон команде, так как сборная СССР считалась основным претендентом на «золото».

Дисквалифицированного Онищенко пришлось срочно изолировать, руководство приняло решение убрать его из деревни на пароход, чтобы возмущение его поступком не вылилось в более решительные действия против провинившегося. Через день он вылетел в Москву. Прискорбно, что такой способный пятиборец так бесславно, с лишением всех спортивных званий закончил свою спортивную карьеру. Скандал был на весь мир, просто у нас его замалчивали. Однако в те дни телетрансляции все время прерывали и постоянно показывали сюжет о дисквалификации. За нашими спортсменами смотрели в оба, — следили за каждым шагом. В таких условиях очень сложно было сохранять спокойствие. В канадских газетах появились карикатуры, на которых изображали Брежнева, читающего послание к олимпийцам, насквозь проколотое шпагой.

Турнирное положение после фехтования и конкура.
Несмотря на ажиотаж вокруг сборной СССР, Леднев проявил выдержку и из оставшихся 30 боев выиграл 28, значительно опередив ближайших соперников. Победа Леднева в фехтовании (1096 очков) была феноменальной. Второй результат у Канчала (Венгрия)—990, третий у Барту (Чехословакия)—952 очка. Далее следовали Фицджеральд (США)—952, Печак (Польша) и Шашич (Венгрия) по 928 очков. Командную победу в фехтовании праздновала сборная Чехословакии (2792 очка), за ней Венгрия (2750) и Финляндия (2496 очков). По сумме двух дней лидировал Леднев (СССР), 2-е место занимал Барту (Чехословакия), 3-е—Печак (Польша). В командном зачете первой была команда Чехословакии, которая опережала сборные США и Швеции. Команда Великобритании, занимавшая после верховой езды 3-е место, переместилась на 6-е.

*Результаты. Личное первенство.

Положение после двух видов. Личное первенство.

Стрельба 
 20 июля 1976 года. Олимпийский тир. Монреаль .

В третий день спортсмены состязались в соревнованиях по скоростной стрельбе из пистолета. Здесь отличились спортсмены Чехословакии. Иржи Адам выбил 198 очков и получил 1088 очков. Неплохо стрелял и его соотечественник Барту, который после фехтования вошел в число претендентов на призовое место. Его 1044 и 868 очков Старновского вывели сборную Чехословакии на первое место в этом виде.

Итальянец Масала в стрельбе имел второй результат 197, Печак из Польши и датчанин Стеффенсен по 196 очков. Павел Леднев в двух сериях демонстрирует отменную меткость: 100 из 100 возможных. Однако передряги предыдущего дня, накал страстей вокруг советских спортсменов не могли не сказаться на психике спортсмена, и следующие серии не были столь удачными. В итоге 195 очков и 6-е место. Мосолов, от которого ждали результата на уровне 195—196, закончил стрельбу только 18-м, выбив 191 очко.

*Результаты. Личное первенство.

Положение после трех видов. Личное первенство.

Плавание 
 21 июля 1976 года. Олимпийский бассейн, Монтре-Аль, Квай-Бек. Дистанция 300 м вольным стилем.

На следующий день в олимпийском бассейне тон задавали американцы. Роберт Ниман с рекордным для пятиборья временем 3.13,61 выиграл плавание. Леднев проплыл на запланированном уровне, показав свои 3.42,9. У Мосолова в плавании был девятый результат 3.27,7 и по четырём видам он занимал 7-е место— 4038 очков.

После четырёх видов за счет отличных секунд в плавании турнирную таблицу возглавил Ян Барту—4304, у Леднева—4242, у Масалы—4232, у Фицджеральда—4220, у Печака— 4202, у Стеффенсена—4068 очков.

*Результаты. Плавание. Личное первенство.

Положение после четырёх видов. Личное первенство.

Положение после четырёх видов. Командный зачет.

Бег 
 22 июля 1976 года.

Старт и финиш легкоатлетического кросса были расположены на олимпийском стадионе. Вся остальная часть трассы проходила по равнинной местности парка. В целях усложнения дистанции организаторы проложили её через небольшие высотой 2-3 метра возвышения с резкими до 180 градусов поворотами. Подобная конфигурация трассы давала тактическое преимущество спортсменам невысокого роста и с малым собственным весом, что и подтвердилось в ходе соревнований.

Согласно жребию выгодная позиция оказалась у Печака. Его преимущество выражалось не только в подходящем для его физических данных трассе, но и в том, что он стартовал через минуту за Ледневым. Позже обоих начинал бег лидер соревнований Барту.

Первым ушел со старта англичанин Паркер и показал выдающееся время 12.09.0, которое не удалось превзойти никому. Второе место в кроссе занял американец Барлей со временем 12.26,0.

Девятым стартовал Мосолов. Ровно начав, спортсмен так и не сумел до конца развить более высокую скорость и закончил дистанцию с результатом 13мин 21с. А на трассе завязалась драматическая борьба между лидерами. На отрезке 1,5км Леднев и Печак бежали на равных. Затем начали сказываться факторы, о которых говорилось выше. Рослому, тяжелому Ледневу не удалось сохранить скорость на зигзагах трассы, и он проиграл Печаку 25 секунд (74 очка). В последний спуск и 200-метровый отрезок по стадиону Павел вложил весь остаток сил, но этого хватило лишь для серебряной медали, третьей своей олимпийской награды в личных соревнованиях, но, к сожалению, снова не самой высшей пробы.

*Результаты. Бег. Личное первенство.

*Результаты. Бег. Командный зачет.

Итоговые результаты 
Чемпионом Олимпиады по современному пятиборью стал Януш Печак , на втором месте Павел Леднев , на третьем Ян Барту .

Мастер спорта А.Коршунов в одном из очерков писал: «О ирония судьбы! Игорь Новиков, который три года подрядс 1957 по 1959 годы не знал поражений на чемпионатах мира, на Олимпийских играх в Риме остался лишь пятым. Андраш Бальцо, сделав такую же победную серию в 1965—1967 годах, на Олимпиаде в Мехико уступил шведу Бьёрну Ферму… Пришел черед олимпийской попытки Леднева и всё повторилось: он проиграл Янушу Печаку 35 очков!… Повалом меньше в конкуре, победой больше в фехтовании… Никто не знает той глубины потрясения, разочарования, горя, которую испытал Леднев. И там, в Монреале, и потом уже вернувшись домой».

В командных соревнованиях впервые победили пятиборцы Великобритании. С 1949 по 1976 год они трижды занимали 4-е место, и дважды пятое. В 1928 году на Олимпийских играх Дэвид Турканд-Янг был шестым в личных соревнованиях, затем Фокс в 1966 и 1974 году на чемпионатах мира — пятым и шестым, а в 1975 году стал бронзовым призёром. Теперь на смену им пришел Паркер, занявший на XXI Олимпийских играх 5-е место.

За пределами десятки на 11-м месте, оказалась команда ФРГ, в то время как 7 лет подряд она прочно входила в первую шестерку, занимая дважды 2-е и 4-е места, по одному разу 3-е, 5-е и 6-е.

Хозяева Олимпиады канадские пятиборцы оказались предпоследними в турнирной таблице, но их первые Олимпийские игры факт, безусловно, знаменательный. Пятиборье Канады ещё в начале пути и для его становления и развития важны, как гласит олимпийский девиз, не победа, а участие.

Итоги XXI Олимпиады дали пищу для размышлений о тенденциях развития пятиборья, о типе пятиборца будущего, об оптимизации сочетания всех номеров программы в тренировочных циклах и о бездне других вопросов, с которыми сталкиваются специалисты, когда начинается подготовка к очередным Олимпийским играм.

Объективный анализ показал безусловный прогресс пятиборья, особенно в плавании и беге. Если средний результат десяти лучших пятиборцев на XIX Олимпиаде в двоеборье был 1968, на XX играх (1972 год) — 2266, то на прошедших Олимпийский играх 2404 очка.

Каждый раз сильнейшие пятиборцы мира, занимающие с 1-го по 6-е места, заявляют об очередных рекордах. Например, на XIX Играх первый результат составил сумму 4964,2-й—4953, 3-й—4795, 6-й—4656. На XXI Олимпиаде соответственно—5520, 5485, 5466, 5286. Специалисты считают, что это не предел. Ясно, что от Олимпиады к Олимпиаде круг претендентов на призовые места будет расширяться, а спортивная конкуренция повысится, что потребует новых качеств и результатов.

Личное первенство 

Результаты

Командное первенство 

Результаты

Ссылки 
 Official Olympic Report
 Modern Pentathlon at the 1976 Montréal Summer Games: Men’s Team 

Современное пятиборье на Олимпийских играх
Соревнования на летних Олимпийских играх 1976
Современное пятиборье в Канаде